Begin to Hope — четвёртый студийный альбом Регины Спектор. Релиз состоялся 13 июня 2006 года. Альбом занял 21-е место в хит-параде журнала Rolling Stone за 2006 год. Американская ассоциация звукозаписывающих компаний присвоила альбому статус золотого. Также он был признан золотым в Австралии и Новой Зеландии. Альбом также участвовал в номинации «Shortlist Music Prize» (2006).

Список композиций

Бонусные треки

Deluxe Edition (Bonus Disc)

Версия для iTunes

Версия для Amazon MP3

Позиции в чартах

Продажи 
В Австралии было продано более 7 500 копий альбома, в Новой Зеландии — более 35 000. В США продажи составили около 500 000 копий.

Примечания 

Альбомы альтернативного рока
Альбомы анти-фолка
Альбомы инди-рока
Альбомы, спродюсированные Дэвидом Каном